Мур може да се отнася за:
 Хора
 Веранъс Алва Мур (1859 – 1931), американски бактериолог
 Гери Мур (1952 – 2011), британски китарист
 Джеймс Мур (1737 – 1777), американски офицер
 Джордж Едуард Мур (1873 – 1958), британски философ
 Джулиан Мур (р. 1960), американска актриса
 Индия Мур (р. 1995), американска актриса
 Мариан Мур (1887 – 1972), американска поетеса
 Мая Мур (р. 1989), американска баскетболистка
 Мур река в Австрия и Хърватия
 Градове в САЩ
 Мур (Айдахо)
 Мур (Оклахома)
 Абревиатура
 МУР (Московский Уголовный Розыск), Московската криминална милиция, във времето на СССР